Björneborg, een gemeente in Zweden
Björneborg, de Zweedse naam van Pori, een stad in Finland